Norderstedt Mitte (buurt), het centrum van Norderstedt
Norderstedt Mitte (metrostation), een station van de Hamburgse metro